

Localidades

Las Lomas (Califórnia)
Las Lomas (Texas)
Ou ainda:
Ranchitos Las Lomas

Las Lomas (Assunção)

Las Lomas (distrito)

Desambiguações de topônimos